Berke bezeichnet:

 Berke (Name), Personen mit diesem Vornamen oder Familiennamen

 Berke-Talsperre, eine Talsperre im Süden der Türkei
 Berke (Kyll), linker Zufluss der Kyll unterhalb von Frauenkron, Gemeinde Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen